Asgard – reame immaginario dell'Universo Marvel, patria di Thor
 Asgard – razza aliena della serie televisiva Stargate SG-1
 Asgard – ampia struttura anulare presente sulla superficie di Callisto, satellite di Giove
 Asgard – EP dei White Skull del 1999
 Asgard – album degli Adorned Brood del 2000
 Asgard – gruppo rock italiano
 Ásgarðr – dimora degli dèi nella mitologia norrena
 Monte Asgard – montagna appartenente alla Cordigliera Artica, situata nel territorio del Nunavut, Canada